Kemang Indah (Mesuji Raya), een plaats in Indonesië
Kemang Indah (Tambang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing